Mafioso kan syfta på:

 Mafioso – en medlem i en maffia, se mafiosi
 Mafioso (film, 1962) – en italiensk film